Die Deutschen Pokalmeisterschaften 2017/18 waren bei den Männern die 59. und bei den Frauen die 30. Austragung des Tischtennis-Pokalwettbewerbs. Die Halbfinals und Finals wurden als Final Four ausgetragen.

Mit Borussia Düsseldorf bei den Männern und ttc berlin eastside bei den Frauen setzten sich erneut die Titelverteidiger durch.

Männer 

In der Vorrunde wurden 16 Zweit- und Drittligisten auf 4 Gruppen mit je 4 Mannschaften aufgeteilt, wo sie im Rundenturnier-Modus gegeneinander spielten. Die vier Gruppensieger rückten ins Achtelfinale vor, von wo aus es im K.o.-Modus weiterging. Acht Erstligisten waren für das Achtelfinale gesetzt, die Vorjahresfinalisten Borussia Düsseldorf und 1. FC Saarbrücken für das Viertelfinale. Die Halbfinals und das Finale wurden als Final Four innerhalb eines Tages in Neu-Ulm ausgetragen.

Hauptrunde

Frauen 

In der Vorrunde, die am 20. August in Seligenstadt stattfand, wurden 12 Teams auf 4 Gruppen mit je 3 Mannschaften aufgeteilt, wo sie im Rundenturnier-Modus gegeneinander spielten. Die vier Gruppensieger rückten ins Halbfinale vor, von wo aus es im K.o.-Modus weiterging. Die Halbfinals und das Finale wurden als Final Four innerhalb eines Tages in Hannover ausgetragen.

Final Four

Weblinks 
 Die Pokalmeisterschaften auf click-tt.de

Einzelnachweise 

2017